chałupa – rodzaj budynku mieszkalnego
 Chałupa – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo

Zobacz też 
 Chałupy